Книттельфельд () — бывший политический округ в Австрии, в составе федеральной земли Штирия. Административный центр округа — город Книттельфельд. С 1 января 2012 года округ в составе политического округа Мурталь. До слияния с политическим округом Юденбург занимал площадь 57 811,30 га с населением 29 096 чел. (31.10.2011 г., перепись). Плотность населения 50,33 чел./км2. Землеобеспеченность — 19 869 м2/чел.

Административные подразделения 
Основная статья: см. Книттельфельд (общины)

Политические общины

Список общин 
Легенда к списку общин
 1-й показатель — номер по порядку;
 2-й показатель — пятизначный идентификационный код политической общины с 01.01.2015 г. (после ликвидации политического округа);
 3-й показатель — пятизначный идентификационный код политической общины в период 01.01.2012—01.01.2015 гг. (после ликвидации политического округа);
 4-й показатель — пятизначный идентификационный код политической общины до 01.01.2012 г.;
 5-й показатель — название политической общины на русском языке;
 6-й показатель — оригинальное название политической общины на немецком языке (выделено «курсивом» и приведено в скобках);
 7-й показатель — численность населения политической общины по оценке на 01.01.2012 г. (указана в скобках) на момент ликвидации политического округа.

Примечание: Пятизначный идентификационный код , приведенный для конкретной политической общины, означает отсутствие явления.

Политические общины по состоянию на 01.01.2012 г.
Городские общины
 * 62041 * 62013 * 60907 * Книттельфельд (Knittelfeld) — (11.552)
 * 62047 * 62035 * 60914 * Шпильберг (Spielberg (Steiermark)) — (5.125)

Ярмарочные общины
 * 62034 * 62034 * 60913 * Зеккау (Seckau) — (1.262)
 * 62014 * 62014 * 60908 * Кобенц (Kobenz) — (1.840)

Сельские общины
 *  * 62002 * 60901 * Апфельберг (Apfelberg) — (1.135)
 * 62008 * 62008 * 60904 * Галь (Gaal) — (1.433)
 * 62039 * 62009 * 60905 * Грослобминг А) (Großlobming) — (1.191)
 *  * 62012 * 60906 * Клайнлобминг (Kleinlobming) — (655)
 *  * 62022 * 60909 * Рахау (Rachau) — (607)
 *  * 62028 * 60910 * Санкт-Лоренцен-бай-Книттельфельд (Sankt Lorenzen bei Knittelfeld) — (796)
 *  * 62029 * 60911 * Санкт-Марайн-бай-Книттельфельд (Sankt Marein bei Knittelfeld) — (1.226)
 * 62046 * 62030 * 60912 * Санкт-Маргаретен-бай-Книттельфельд (Sankt Margarethen bei Knittelfeld) — (1.334)
 *  * 62005 * 60902 * Файстриц-бай-Книттельфельд (Feistritz bei Knittelfeld) — (773)
 *  * 62006 * 60903 * Флачах (Flatschach) — (204)

Примечание:
 А) С 1 января 2016 года — Лобмингталь (Lobmingtal)

Ортшафты (населённые пункты и поселения) 
Основная статья см.: Книттельфельд (ортшафты)

Список населённых пунктов и (или) поселений (ортшафтов) по состоянию на 01.05.2015 г.

Легенда к списку ортшафтов:
 1-й показатель — название ортшафта на русском языке;
 2-й показатель — оригинальное название ортшафта на немецком языке (выделено «курсивом» и приведено в скобках);
 3-й показатель — численность населения ортшафта по оценке на 01.01.2015 г. (указана в скобках);
 «полужирным» шрифтом выделены административные центры (нем. Hauptort) политических общин до 31.12.2014 г. включительно.

А
 Айнхёрн (Einhörn) — (121)
 Альтендорф (Altendorf (Steiermark)) — (211)
 Апфельберг (Apfelberg) — (235)

Б
 Бишоффельд (Bischoffeld) — (302)

В
 Вайерн (Weyern (Gemeinde Spielberg)) — (141)
 Вассерлайт (Wasserleith) — (109)

Г
 Галь (Gaal) — (123)
 Гальграбен (Gaalgraben) — (127)
 Глайн (Glein (Gemeinde Sankt Margarethen bei Knittelfeld)) — (144)
 Гоберниц (Gobernitz) — (138)
 Готсбах (Gottsbach) — (23)
 Грайт (община Санкт-Марайн-Файстриц) (Greith (Gemeinde Sankt Marein-Feistritz)) — (129)
 Граден (Graden (Gemeinde Gaal)) — (272)
 Грослобминг (Großlobming) — (1 192)

Д
 Дюрнберг (Dürnberg) — (186)

З
 Захендорф (Sachendorf) — (275)
 Зеккау (Seckau) — (603)
 Зоннвендорф (Sonnwenddorf) — (186)

И
 Ингеринг І (Ingering I) — (97)
 Ингеринг II (Ingering II) — (270)

К
 Клайнлобминг (Kleinlobming) — (370)
 Книпас (Kniepaß) — (8)
 Книттельфельд (Knittelfeld) — (11 375)
 Кобенц (Kobenz) — (629)
 Кройсбах (Kroisbach) — (70)

Л
 Лайнг (Laing) — (41)
 Лайстах (Leistach) — (7)
 Ландшах (Landschach) — (936)
 Лас (Laas (Gemeinde Sankt Marein-Feistritz)) — (64)
 Линд (Lind (Gemeinde Spielberg)) — (336)

М
 Масвег (Maßweg) — (394)
 Миттербах (Mitterbach) — (150)
 Миттерлобминг (Mitterlobming) — (241)
 Миттерфельд (Mitterfeld (Gemeinde Sankt Marein-Feistritz)) — (14)
 Мос (Moos (Gemeinde Sankt Marein-Feistritz)) — (6)

Н
 Нойхаутценбихль (Neuhautzenbichl) — (217)
 Нойхофен (Neuhofen) — (180)

О
 Обермур (Obermur) — (18)
 Оберфаррах (Oberfarrach) — (94)

П
 Паузендорф (Pausendorf) — (787)
 Пихль (община Санкт-Маргаретен-бай-Книттельфельд) (Pichl (Gemeinde Sankt Margarethen bei Knittelfeld)) — (24)
 Пранкх (Prankh) — (123)
 Прег (Preg) — (74)
 Преграбен (Preggraben) — (103)
 Пухшахен (Puchschachen) — (183)

Р
 Райферсдорф (Reifersdorf) — (123)
 Расниц (Raßnitz) — (237)
 Рахау (Rachau) — (302)
 Ритцендорф (Ritzendorf(Gemeinde Sankt Margarethen bei Knittelfeld)) — (15)

С
 Санкт-Бенедиктен (Sankt Benedikten) — (23)
 Санкт-Лоренцен-бай-Книттельфельд (Sankt Lorenzen bei Knittelfeld) — (493)
 Санкт-Марайн-бай-Книттельфельд (Sankt Marein bei Knittelfeld) — (299)
 Санкт-Маргаретен-бай-Книттельфельд (Sankt Margarethen bei Knittelfeld) — (799)
 Санкт-Маргаретен-бай-Книттельфельд-Зидлунг (Sankt Margarethen bei Knittelfeld Sdlg) — (115)
 Санкт-Марта (Sankt Martha) — (190)

У
 Угендорф (Ugendorf) — (161)
 Унтермур (Untermur) — (6)
 Унтерфаррах (Unterfarrach) — (202)

Ф
 Файстриц-бай-Книттельфельд (Feistritz bei Knittelfeld) — (582)
 Файстрицграбен (община Санкт-Марайн-Файстриц) (Feistritzgraben (Gemeinde Sankt Marein-Feistritz)) — (1)
 Фенч (Fentsch) — (130)
 Фёчах (Fötschach) — (36)
 Флачах (Flatschach) — (181))
 Фрессенберг (Fressenberg) — (45)

Х
 Харт (Hart) — (148)
 Хаутценбихль (Hautzenbichl) — (337)
 Хоф (Hof (Gemeinde Sankt Marein-Feistritz)) — (115)

Ш
 Шаттенберг (Schattenberg) — (151)
 Шёнберг (Schönberg (Gemeinde Spielberg)) — (10)
 Шпильберг (Spielberg (Steiermark)) — (2 910)
 Шютт (Schütt (Gemeinde Sankt Margarethen bei Knittelfeld)) — (4)

Примечания

Источники 
 ALEX Historische Rechts- und Gesetzestexte Online  (нем.)

Литература 
 Allgemeines Landesgesetz- und Regierungsblatt für das Kronland Steiermark, (нем.)

Ссылки 

 Земли, округа и общины на 01.01.2012 г.  (нем.)
 Земли, округа и общины на 01.01.2013 г.  (нем.)
 Земли, округа и общины на 01.01.2015 г.  (нем.)
 Официальная страница  (нем.)
 Округа, общины и ортшафты Штирии (1850) Bezirkhauptmannschaft, Quelle: ALEX Historische Rechts- und Gesetzestexte Online (нем.)

Лицензия 
 Лицензия: Namensnennung 3.0 Österreich (CC BY 3.0 AT) (нем.)

Округа Штирии